Faros je lahko:

 Faros, svetilnik pred Aleksandrijo
 Faros, antično naselje na Hvaru